

Села

Медведеве — , Верхньодвінський район, Освейська сільська рада

Медведеве — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район, Медведівська сільська рада
 Медведеве — Житомирська область, Звягельський район
 Медведеве — Сумська область, Кролевецький район, Білогривська сільська рада